Le Gray bezeichnet:

 Gustave Le Gray (1820–1884)
 Le Gray (Libanon), ein Hotel der Gruppe The Leading Hotels of the World